Lixin bezeichnet:

 Lixin (利辛县), Kreis in der chinesischen Provinz Anhui
 Lixin (Santai) (立新镇), Großgemeinde im Kreis Santai der chinesischen Provinz Sichuan
 Lixin (Shashi) (立新乡), Gemeinde der Stadt Shashi der chinesischen Provinz Hubei
 Lixin (Yongxiu) (立新乡), Gemeinde im Kreis Yongxiu der chinesischen Provinz Jiangxi
 Lixin (Zhidoi) (立新乡), Gemeinde im Kreis Zhidoi der chinesischen Provinz Qinghai
 Lixin (Gangcheng) (里辛街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Gangcheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Lixin (Jiguan) (立新街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiguan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Lixin (Xi’an) (立新街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xi’an in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Lixin (Xiejiaji) (立新街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xiejiaji der Stadt Huainan in der chinesischen Provinz Anhui
 Lixin (Dalian) (立新村), Dorf der Gemeinde Dalian in der chinesischen Provinz Fujian
 Lixin (Tianya) (立新村), Dorf im Stadtbezirk Tianya in der chinesischen Provinz Hainan